De Amerikaanse zone was een van de drie regionale zones van de Fed Cup in 2011. Binnen deze zone is Groep I het hoogste en Groep II het laagste niveau.

Groep I 
 Locatie: Tenis Club Argentino, Buenos Aires, Argentinië (gravel, buiten)
 Data: 2–5 februari 2011

Play-offs 

 Argentinië kwalificeerde zich voor de Wereldgroep II play-offs.
 Mexico en Chili degradeerden naar Groep II in 2012.

Groep II 
 Locatie: Centro Nacional de Tenis, Santo Domingo, Dominicaanse Republiek (hardcourt, buiten)
 Data: 16–21 mei 2011

Play-offs 

 Bahama's en Venezuela promoveerden naar Groep I in 2012

Externe link 
 Fed Cup website

Fed Cup in 2011